
Рекорд (от ) может означать:
 Рекорд — наивысшее достижение в чём-либо.
 Рекорд () — в английском праве протокол о действиях и решениях королевских судов, которые одни только имеют право составлять и хранить такие протоколы (jus archivi) и потому называются Courts of Record.

Техника 
 «Рекорд» — марка советских телевизоров.
 «Рекорд» — марка советских радиоприёмников и радиол.
 «Рекорд» — серия советских репродукторов (абонентских громкоговорителей), известных как «черная тарелка».
 «Рекорд» — советский спортивный пистолет.

Фамилия 
 Рекорд, Роберт (ок. 1510—1558) — уэльский врач и математик.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Рекорд — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Рекорд — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Рекорд — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Рекорд — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Рекорд — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Рекорд — посёлок в Макушинском районе Курганской области.
 Рекорд — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Рекорд — село в Краснокутском районе Саратовской области.

Другое 
 «Рекорд» — стадион в Иркутске.
 «Рекорд» — советский фильм 1973 года.
 «Рекорд» — российский футбольный клуб из города Александров.
 «Рекорд», сейчас «Кара-Балта» — советский и киргизский футбольный клуб.
 «ДЮСШ Рекорд» — клуб по хоккею с мячом из Иркутска.

Как часть названия 
 СПМ «Рекорд» — советский лейбл звукозаписи.
 «Рекорд-CISM» — советская спортивная винтовка.
 Радио Рекорд — российская радиостанция.

См. также